

Chimica
 Abbreviazione di Melt Flow Index

Codici 
 MFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Marshfield (Wisconsin), Stati Uniti

Tecnologia 
 MFi Program